Поцелуй убийцы (фильм, 1992) — реж. Илайкэнн, Лэрри
 Поцелуй убийцы (фильм, 1955) — реж. Стэнли Кубрик